Villa Korff steht für:

 Villa Korff (Bremen), Villa in Bremen-Schwachhausen
 Villa Korff von 1910, Villa in Bremen-Schwachhausen
 Villa Korff (Laage), Villa in Laage